Alpha-gal se može odnositi na:

 Alfa-galaktozidaza, enzim
 Galaktoza-alfa-1,3-galaktoza, ugljeni hidrat
 Alfa-gal alergija